Роми Шнайдер:
 Шнайдер, Роми (1938—1982) — немецко-французская киноактриса.
 Мюллер (Шнайдер), Роми (1958) — немецкая легкоатлетка.